Campo de trigo;

Geografia
 Seara (Santa Catarina) — cidade no estado de Santa Catarina, Brasil
 Seara (Ponte de Lima) — freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal
 Seara Velha — freguesia no concelho de Chaves, Portugal

Outros
 Seara Alimentos — empresa alimentícia brasileira
 Seara Bendita Instituição Espírita — Instituição religiosa espírita na cidade de São Paulo, Brasil

Desambiguação